Il termine Čajkovskij indica un cognome russo di origine polacca.
Il significato di tale cognome è "di gabbiani" in quanto appartiene alla categoria dei cognomi russi che si formano aggiungendo la desinenza aggettivale skij alla radice di un nome, nel caso specifico čajka (čajkov, genitivo plurale), che significa appunto gabbiano.

Solitamente è usato per riferirsi al musicista russo Pëtr Il'ič Čajkovskij.
A questi sono poi stati dedicati:
 il Conservatorio statale di Mosca "P. I. Čajkovskij" di Mosca
 il Concorso internazionale Čajkovskij
 Čajkovskij, un cratere di Mercurio
 Circolo Čajkovskij
 Čajkovskij, località del Kraj di Perm'
Altri personaggi sono 
 Modest Il'ič Čajkovskij , fratello del compositore, (1850-1916) drammaturgo, librettista e critico musicale

Note